Germania
 Grassau – comune del circondario di Traunstein in Baviera
 Grassau – comune del circondario di Stendal in Sassonia-Anhalt
 Grassau – frazione di Schönewalde nel Brandeburgo